Bronisław Komorowski – politico polacco
 Marcin Komorowski – ex calciatore polacco
 Tadeusz Bor Komorowski – politico e generale polacco
 Zygmunt Komorowski – africanista, sociologo, antropologo e poeta polacco, padre di Bronisław